Тальбия

 Тальбия (Иерусалим) (, )  — район нового Иерусалима
 Тальбия (молитва) (, ) — молитва повторяемая многократно паломниками во время всего паломничества (хаджа), пока паломник находится в состоянии ихрама